El término Stein puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Alemania 
 Stein, en el distrito de Fürth, Baviera;

en Austria 
 Stein, municipio de Estiria;

en Reino Unido 
 Stein, en la isla de Skye, Escocia;

en los Países Bajos 
 Stein, comuna de la provincia de Limburgo;
 Stein, villa de la provincia de Holanda Meridional;

en Suiza 
 Stein, comuna del cantón de Argovia;
 Stein, comuna del cantón de Appenzell Rodas Exteriores;
 Stein, comuna del cantón de San Galo;
 Stein am Rhein, comuna del cantón de Schaffhausen;

Apellido 
 Stein, apellido:

Personajes 
 Johann Andreas Stein (1728-1792), fabricante de pianos alemán;
 Urban Stein (1845-1888), jesuita alemán, misionero en India y fundador.
 Abreviatura botánica para Berthold Stein (1847-1899);
 Edith Stein (1891-1942), filósofa alemana y monja católica; o
 Gertrude Stein (1874-1946), escritora estadounidense.
 Heinrich Friedrich Karl vom Stein (1757-1831), político y reformador de Prusia.

Desambiguación de nombre y apellido 
 Paul Stein, desambiguación.